Cordone ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Daniel Cordone (* 1974), argentinischer Fußballspieler
 Miguel Angel Cordone, uruguayischer Politiker
 Roberto Cordone (* 1941), italienischer Künstler und Bildhauer